

Osoby noszące nazwisko Tolkien 
 J.R.R. Tolkien (John Ronald Reuel Tolkien) – angielski filolog i pisarz, twórca mitologii Śródziemia
 Edith Mary Tolkien – żona J.R.R. Tolkiena
 Christopher Tolkien – filolog, syn J.R.R. Tolkiena
 Simon Tolkien – adwokat i pisarz, syn Christophera Tolkiena
 Tim Tolkien – rzeźbiarz, wnuk brata J.R.R. Tolkiena

Inne 
 (2675) Tolkien – planetoida w głównym pasie nazwana tak na cześć J.R.R. Tolkiena
 Tolkien (krater merkuriański) – krater na powierzchni Merkurego nazwany na cześć J.R.R. Tolkiena
 Tolkien Estate – fundacja dysponująca majątkowymi prawami autorskimi do utworów J.R.R. Tolkiena
 Tolkien – amerykański film biograficzny z 2019 roku

Zobacz też